Vescicola – raccolta di liquido al di sotto dell'epidermide
 Vescicola – un piccolo compartimento cellulare